De Matteis – cognome italiano
 Erica De Matteis (1994) – cantante, doppiatrice e modella italiana
 Gennaro De Matteis (1894-1984) – militare e ingegnere italiano
 Giuseppe Zugaro De Matteis (1902-1988) – politico italiano
 J.M. De Matteis, propr. John Marc DeMatteis (1953) – fumettista, scrittore e sceneggiatore statunitense
 Maria de Matteis (1898-1988) – costumista italiana
 Paolo De Matteis (1662-1728) – pittore italiano
 Rosario De Matteis (1946) – politico italiano
 Salvatore De Matteis (1912-1981) – politico e avvocato italiano
 Stefano De Matteis (...) – antropologo e saggista italiano

Pagine correlate 
 Dematteis